La Ligat ha'Al 2015-2016 è stata la 62ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Rishon LeZion.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP regular season:  Darryl Monroe, Maccabi Rishon LeZion

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016